Батраков, Михаил:
 Генералов, Сергей Владимирович (род. 1963) — министр топлива и энергетики России, депутат Госдумы.
 Генералов, Сергей Сергеевич — народный комиссар финансов КазССР март 1922 г. — июнь 1922 г.